Tarumã (São Paulo), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat São Paulo
 Tarumã (Manaus), een wijk van Manaus, stad en gemeente in de Braziliaanse deelstaat Amazonas
 Tarumã (Curitiba), een wijk van Curitiba, stad en gemeente in de Braziliaanse deelstaat Paraná
 Tarumã (Campo Grande), een wijk van Campo Grande, stad en gemeente in de Braziliaanse deelstaat Mato Grosso do Sul
 Taruma (volk), een inheems volk in Brazilië, Suriname en Guyana